Niemcy:
 Riegel – dzielnica gminy Lohsa w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Riegel am Kaiserstuhl – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Osoby:
 Carl Riegel – niemiecki piłkarz
 Christina Riegel austriacka narciarka alpejska
 Eden Riegel – amerykańska aktorka
 Erwin Riegel – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Rigel